

Cinema 
 Detector (The Chain Reaction) – film del 1980 diretto da Ian Barry
 Reazione a catena (Chain Reaction) – film del 1996 diretto da Andrew Davis

Musica 
 Chain Reaction – gruppo musicale della seconda ondata punk italiana proveniente da Bari
 Chain Reaction – gruppo rock statunitense degli anni '60
 Chain Reaction  – album dei The Crusaders del 1975
 Chain Reaction  – singolo di Diana Ross del 1985
 Chain Reaction – brano dei Ratt del 1988
 Chain Reaction  – album di John Farnham del 1990
 Chain Reaction  – album di Cuban Link del 2005

Videogiochi 
Chain Reaction – videogioco del 1987 per home computer
Chain Reaction – videogioco arcade del 1995
Chain Reaction – videogioco del 2002 per Windows

Altro 
Reazione a catena (Chain Reaction) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1